

Sigle 
 Pattern recognition receptor – recettori del sistema immunitario
 Partido Republicano Radical – partito spagnolo del passato

Codici 
 PRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paruima (Guyana)